Heizwärme steht für:
 die Zurverfügungstellung einer direkten Wärmeenergieversorgung, siehe Fernwärme
 die für die Heizung eines Gebäudes nötige Energie, siehe Heizenergiebedarf